Высшая лига 1990/1991 () — 70-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1990/1991
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1990 году
Спорт в Ирландии в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991